Arialdo Giobbi, cestista italiano
Roberto Giobbi, illusionista e prestigiatore svizzero
Valerio Giobbi, cestista ed allenatore di pallacanestro italiano